Долови могу да буду:

 Долови (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора
 Долови (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ 
 Долови (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ 
 Долови (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Долови (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Долови (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Долови (Велика Кладуша), насеље у Општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ
 Долови (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ 
 Долови (Високо), насеље у општини Високо, Федерација БиХ, БиХ
 Долови (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ